Gazellen, een groep zoogdieren uit de familie der holhoornigen
 Gazelle (bedrijf), een Nederlandse fabriek van auto's, fietsen, bromfietsen en motorfietsen
 Gazelle (Californië), een kleine plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Gazelle (webbrowser), de codenaam voor een webbrowser van Microsoft in ontwikkeling
 Gazelle (wielerploeg), een voormalige Nederlandse wielerploeg, gesponsord door het gelijknamige bedrijf
 Aérospatiale Gazelle, een Franse helikopter
 Marcel Gazelle (1907-1969), Belgisch pianist
 VV De Gazelle, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit de stad Deventer
 VV Gazelle Nieuwland, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Dieren in Gelderland